David Thompson – calciatore britannico
 David Thompson – cestista statunitense
 David Thompson – attore statunitense
 David Thompson – esploratore canadese
 David Thompson – politico barbadiano

 Dave Thompson – attore britannico
 Dave Thompson (n. 1960) – scrittore e giornalista inglese